

Geografia
 Mullens – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Wyoming

Persone
 B.J. Mullens – cestista statunitense
 Bob Mullens – cestista statunitense
 Johnnie Mullens – cavaliere e attore statunitense
 Nick Mullens – giocatore di football americano statunitense
 Pedro Mullens – lottatore cubano